Noia (gemeente), een gemeente in de Spaanse provincie A Coruña
Comarca de Noia, een comarca in de Spaanse provincie A Coruña
Noia (geslacht), een geslacht van sabelsprinkhanen